Scott Davis e David Pate erano i detentori del titolo, ma ha perso in semifinale contro Kelly Jones e Rick Leach.

Jones e Leach hanno perso in finale contro Todd Woodbridge e Mark Woodforde.

Teste di serie

  John Fitzgerald /  Anders Järryd (terzo turno)
  Scott Davis /  David Pate (semifinali)
  Grant Connell /  Glenn Michibata (terzo turno)
  Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
  Patrick Galbraith /  Todd Witsken (primo turno)
  Luke Jensen /  Laurie Warder (terzo turno)
  Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
  Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)

  Javier Frana /  Leonardo Lavalle (primo turno) 
  Wayne Ferreira /  Piet Norval (secondo turno) 
  Kelly Jones /  Rick Leach (finale) 
  Omar Camporese /  Goran Ivanišević (primo turno) 
  Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (primo turno) 
  Udo Riglewski /  Michael Stich (primo turno) 
  Jim Grabb /  Richey Reneberg (secondo turno) 
  Jakob Hlasek /  Patrick McEnroe (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1992